Befriedigung steht für:

 sexuelle Befriedigung, siehe Orgasmus
 Bedürfnisbefriedigung allgemein, Zufriedenstellung; siehe Bedürfnis
 Erfüllung (Recht)

Siehe auch:
 
 Satisfaktion

es:Satisfacción